|-
| 38701 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38702 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38703 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38704 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38705 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38706 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38707 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38708 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38709 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38710 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38711 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38712 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38713 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38714 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38715 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38716 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38717 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38718 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38719 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38720 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38721 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38722 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38723 - ||  || 30 august 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38724 - ||  || 31 august 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 38725 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38726 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38727 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38728 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38729 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38730 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38731 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38732 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38733 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38734 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38735 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38736 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38737 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38738 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38739 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38740 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38741 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38742 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38743 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38744 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38745 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38746 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38747 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38748 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38749 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38750 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38751 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38752 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38753 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38754 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38755 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38756 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38757 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38758 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38759 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38760 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38761 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38762 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38763 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38764 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38765 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38766 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38767 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38768 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38769 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38770 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38771 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38772 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38773 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38774 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38775 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38776 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38777 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38778 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38779 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38780 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38781 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38782 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38783 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38784 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38785 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38786 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38787 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38788 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38789 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38790 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38791 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38792 - ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38793 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38794 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38795 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38796 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38797 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38798 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38799 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38800 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-